Charter Oak puede hacer referencia a:

Charter Oak, lugar designado por el censo estadounidense en California;
Charter Oak, ciudad estadounidense en Iowa;
Municipio de Charter Oak, en Iowa;
Charter Oak State College, universidad pública estadounidense en Connecticut;